Walt steht für:

 männlicher Vorname, siehe Walter (Vorname) #Kurzform „Walt“

Walt ist der Familienname folgender Personen:
 Adeline De Walt Reynolds (1862–1961), US-amerikanische Schauspielerin
 Annina Walt (* 1996), Schweizer Schauspielerin
 Deon van der Walt (1958–2005), südafrikanischer Opernsänger (Tenor)
 Johannes Jacobus Adriaan van der Walt (1938–2003), südafrikanischer Botaniker
 Peter Walt (* 1964), Schweizer Radiomoderator und Musikredakteur
 Siri Walt (* 1967), Schweizer Botschafterin
 Stephen M. Walt (* 1955), US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 Wimpie van der Walt (* 1989), südafrikanisch-japanischer Rugby-Union-Spieler
 Zenéy van der Walt (* 2000), südafrikanische Hürdenläuferin

Siehe auch:
 Wald (Begriffsklärung)
 Waldt